Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не захищати свій титул разом. Губер грала в парі з Нурією Льягостерою Вівес, а Реймонд - з Флавією Пеннеттою. Губер Льягостера перемогли Пеннетту і Реймонд у першому колі, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Анабель Медіна Гаррігес і Катарина Среботнік.
Саня Мірза і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши пару Медіна Гаррігес і Среботнік з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Сітка 

New Haven Open at Yale, парний розряд
Парний розряд